Kõrve (Mustvee), een plaats in de Estlandse gemeente Mustvee
 Kõrve (Võru), een plaats in de Estlandse gemeente Võru vald